Boom Sport Two a fost un canal de sport românesc care a fost disponibil numai prin intermediul DTH Boom TV.

Canalul avea drepturile de difuzare pentru:

La Liga
Serie A
Copa del Ray
NBA
NHL

Canalul și-a încetat emisia pe 15 august 2010 alături de Boom Sport One, Boom Sport Three și Boom Sport Four.